Roosevelt [rouzvelt] může znamenat:

příjmení osob
 Edith Rooseveltová (1861–1948) – manželka Theodora Roosevelta
 Eleanor Rooseveltová (1884–1962) – manželka Franklina D. Roosevelta
 Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) – americký prezident
 Theodore Roosevelt (1858–1919) – americký prezident
 Theodore Roosevelt, Jr. – americký generál za 2. světové války, syn Theodora a Edith

místní název
 Roosevelt County – dva okresy v USA
 Roosevelt Island – ostrov v New Yorku
 Roosevelt (Utah) – město v USA
 Rooseveltovo jezero (Washington)
 Národní rekreační oblast Lake Roosevelt
 Rooseveltův ostrov (Antarktida)

jiný význam
 Franklin D. Roosevelt (stanice metra v Paříži)
 USS Franklin D. Roosevelt (CV-42) – letadlová loď USA
 USS Theodore Roosevelt – několik různých lodi USA